Tisameno – personaggio della mitologia greca, figlio di Oreste e di Ermione
 Tisameno – personaggio della mitologia greca, figlio di Tersandro e Demonassa